Кинселла () — фамилия.

Персоналии 
 Кинселла, Алан (род. ок. 1960) — ирландский футболист, игрок клубов чемпионата Ирландии, отец Стивена Кинселлы.
 Кинселла, Алан (род. ок. 1983) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Шелбурн» (2003).
  (1918—2004) — новозеландский политик, министр образования (1963—1969).
  (1991—2008) — британец, убийство которого привело к пересмотру политики и законодательства о преступлениях с холодным оружием.
  (1954—2018) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз».
  (1924—2012) — американский политик, мэр Хартфорда (1957—1960).
 Кинселла, Джерри — ирландский велогонщик, чемпион Ирландии в гонке на 1000 м на треке (1962—1964).
  (род. 1939) — ирландский гольфист, чемпион Ирландии (1972, 1973).
 Кинселла, Джоан — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Дублин (1960, 1961).
  (род. 1932) — ирландский композитор.
  (род. 1947) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Килкенни (1972, 1973).
  (род. 1952) — американский пловец, олимпийский чемпион в эстафете 4×200 м вольным стилем (1972).
  (род. 1963) — австралийский писатель и поэт, лауреат Премии Кристофера Бреннана Содружества австралийских писателей (2007) и Литературной премии премьер-министра за поэтическую работу (2013).
  (род. 1983) — ирландская джазовая музыкантка.
 Кинселла, Марк (род. 1972) — ирландский футболист.
 Кинселла, Мик (род. 1966) — ирландский велогонщик, чемпион Ирландии в гонке на 100 миль (1988).
 Кинселла, Мишель (род. 1991) — канадская легкоатлетка, чемпионка Канады по прыжкам в высоту (2013).
  (род. 1939) — канадский политик, председатель Сената (2006—2014).
  — ирландский футболист.
  (род. 1963) — новозеландская крикетчица, финалистка Кубка мира (1993).
 Кинселла, Питер — австралийский боксёр, чемпион Австралии в 1-м тяжёлом весе (1995—1997)
  (1911—1996) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Оттава Сенаторз».
 Кинселла, Стивен (род. 1998) — ирландский футболист, обладатель Кубка Лиги Ирландии в составе клуба «Сент-Патрикс Атлетик» (2016), сын Алана Кинселлы (род. ок. 1960).
 Кинселла, Стефан (род. 1965) — американский юрист в области интеллектуальной собственности, либертарианский экономист.
  (род. 1974) — американский музыкант, лидер рок-группы Joan of Arc.
  (1832—1884) — американский политик, член Палаты представителей (1871—1873).
 Кинселла, Томас (1928—2021) — ирландский поэт.
  (1941—2009) — ирландский футболист.
 Кинселла, Уильям (1796—1845) — ирландский католический священник, епископ Оссори (1829—1845)
 Кинселла, Уильям Патрик (1935—2016) — канадский писатель.
  (1885—1971) — американский теннисист и игрок в сквош, чемпион мира по сквошу (1914—1926).
 Кинселла, Хелена — ирландская велогонщица, чемпионка Ирландии (1994).
 Кинселла, Элис (род. 2001) — английская гимнастка.
  (1932—1991) — ирландский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр (1956).

Псевдонимы 
 Софи Кинселла (наст. имя — Маделин Уикем, ур. Таунли; род. 1969) — британская писательница.